Patrick Oppliger, né le  à La Chaux-de-Fonds, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Patrick Oppliger commence sa carrière au HC La Chaux-de-Fonds en 1993 en ligue nationale B avant de faire ses débuts en ligue nationale A en 1994 avec le CP Berne, puis de passer au HC Bienne. Après être retourné une saison dans son club formateur, il évolue deux saisons avec Fribourg-Gottéron En 1998, il arrive à Zoug. Après quatorze années passées dans le club de Suisse centrale, il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Patrick Oppliger a disputé 18 matchs avec l'équipe de Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 34 || 10 || 23 || 33 || 60 || 5 || 2 || 2 || 4 || 12
|- 
|rowspan="2"|1994-1995 || CP Berne || LNA || 25 || 1 || 0 || 1 || 0 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
|HC Bienne || LNA
| 12 || 2 || 1 || 3 || 2 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
|1995-1996 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 36 || 18 || 40 || 58 || 30 || 11 || 8 || 11 || 19 || 8
|- 
|1996-1997 || Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 7 || 10 || 17 || 56 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|1997-1998 || Fribourg-Gottéron || LNA || 40 || 9 || 18 || 27 || 36 || 12 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|1998-1999 || EV Zoug || LNA || 38 || 5 || 5 || 10 || 28 || 11 || 2 || 3 || 5 || 8
|- 
|1999-2000 || EV Zoug || LNA || 45 || 10 || 17 || 27 || 40 || 11 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
|2000-2001 || EV Zoug || LNA || 44 || 9 || 17 || 26 || 75 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 || EV Zoug || LNA || 43 || 4 || 10 || 14 || 26 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2002-2003 || EV Zoug || LNA || 44 || 3 || 11 || 14 || 40 ||   ||   ||   ||   ||  
|- 
| 2003-2004 || EV Zoug || LNA || 47 || 7 || 15 || 22 || 44 || 5 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2004-2005 || EV Zoug || LNA || 21 || 4 || 3 || 7 || 26 || 9 || 0 || 1 || 1 || 8
|- 
| 2005-2006 || EV Zoug || LNA || 35 || 7 || 6 || 13 || 44 || 7 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA || 35 || 4 || 5 || 9 || 26 || 8 || 0 || 0 || 0 || 41
|- 
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA || 48 || 6 || 16 || 22 || 50 || 7 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA || 43 || 5 || 13 || 18 || 30 || 10 || 0 || 1 || 1 || 29
|- 
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA || 49 || 7 || 15 || 22 || 63 || 13 || 0 || 2 || 2 || 26
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA || 43 || 4 || 7 || 11 || 18 || 9 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA || 49 || 3 || 6 || 9 || 32 || 9 || 1 || 2 || 3 || 12

|705 ||96 ||175 ||271 ||636 || 122||9 ||21 ||30 ||186

|70 ||28 ||63 ||91 ||90 || 16||10 ||13 ||23 ||20

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1975
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Sportif neuchâtelois
Attaquant de hockey sur glace